The Never Ending Way of ORWarriOR () — четвёртый студийный альбом израильской ориентал-метал-группы Orphaned Land, который был издан 25 января 2010 года на лейбле Century Media Records, после почти шести летнего перерыва. ORwarriOR означает «светлый воин» или «воин света» — концептуальный герой битвы света против тьмы. The Never Ending Way of ORWarriOR является вторым концептуальным альбом группы. Он был записан в период 2007–2009 гг. (продюсер Стивен Уилсон из Porcupine Tree). Это последний альбом с участием гитариста Matti Svatizky, который покинул группу в 2012 году.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Kobi Farhi — Vocals, Chants, Growls, Narrations, Choirs
 Yossi Sassi Sa’aron — Guitars, Guitars (acoustic), Saz, Bouzouki, Chumbush, Piano (on track 2), Vocals (backing)
 Matti Svatizky — Guitars, Guitars (acoustic)
 Uri Zelcha — Bass, Bass (acoustic)

Приглашённые музыканты 
 Erez Yohanan — Drum programming
 Avi Diamond — Drums
 Matan Shmuely — Drums (on video clip «Sapari»)
 Avi Agababa — Percussion
 Avner Gavriell — Piano (on track 15)
 Nizar Radwan — Violin
 Srur Saliba — Violin
 Alfred Hagar — Flute (Nay, Kawala)
 Yonatan Danino — Shofar
 Shmuel Ruzbahan — Santur
 Erkin Koray — Vocals
 Steven Wilson — Keyboards
 Shlomit Levi — Vocals (female)

Прочие 
 Itzik Filiba — Mastering
 Yaniv Paz — Engineering, Mixing
 Bora Ozcoban — Recording (Erkin Koray’s vocals)
 Shimon «Chikony» Rozenfeld — Pre-production
 Uri Zelcha — Design, Layout
 Steven Wilson — Producer, Engineering, Mixing

Примечания 

Альбомы Orphaned Land
Альбомы Century Media Records